Дрисс Шрайби́ (; ;
15 июля 1926, Эль-Джадида — 1 апреля 2007, Кре, Дром, Франция) — марокканский . Писал на французском языке.

Биография 
Образование получил в Касабланке, в 1946 году отправился в Париж, где изучал химию и психиатрию. Позже, занялся литературной деятельностью и журналистикой.

В течение 30 лет руководил программой Les Dramatiques на радио.

Творчество 
Дебютировал в 1954 году с романом «Простое прошлое» («Le passé simple»), хорошо встреченным критиками Франции. В своих произведениях, обычно основанных на автобиографических мотивах, часто затрагивал темы колониализма и расизма, конфликтов между поколениями и культурами, положению женщин, обществу потребления и др.

Кроме того, Шрайби — автор ряда триллеров, детективов, детских книг.

Избранные произведения 
Проза
 Le Passé simple, Gallimard, 1954
 Les Boucs, Gallimard, 1955
 L'Âne, Denoël, 1956
 De tous les horizons, Denoël, 1958
 La Foule, Denoël, 1961, rééd. 2016
 Succession ouverte, Gallimard, 1962
 La Civilisation, ma Mère!…, Gallimard, 1972
 Mort au Canada, Denoël, 1975
 La Mère du printemps, Seuil, 1982
 Naissance à l’aube, Seuil, 1986
 L’Homme du livre, Eddif — Balland, 1995

Детективы
 Un ami viendra vous voir, Denoël, 1967

Триллеры
 Une enquête au pays, Seuil, 1981
 L’Inspecteur Ali, Gallimard, 1991
 Une place au soleil, Denoël, 1993
 L’Inspecteur Ali à Trinity College, Denoël, 1995
 L’Inspecteur Ali et la CIA, Denoël, 1996
 L’Homme qui venait du passé, Denoël, 2004

Книги для детей
 Les Aventures de l'âne Khâl, Seuil, 1992
Мемуары
 Vu, lu, entendu, Denoël, 1998
 Le Monde à côté, Denoël, 2001

За свою литературную карьеру получил много литературных премий, в том числе премию «De l’Afrique méditerranéenne» в 1973 году; премию Франко-арабской дружбы в 1981 г .; премию Монделло за перевод книги «Рождение на рассвете» в Италии и др.

Примечания

Ссылки 
 Driss Chraïbi

Французские писатели
Лауреаты литературных премий
Мемуаристы Марокко
Детские писатели Марокко
Авторы детективной прозы
Авторы триллеров